Deutschlandfunk Kultur (, произносится «Дойчландфунккультур») — радиостанция по которой вещает корпорация публичного права «Дойчландрадио». Звучит на ультракоротких волнах в том числе по системам «ДАБ», «ДВБ-Т2», «ДВБ-С2», «ДВБ-Ц», также до 2010 году она вещала на средних волнах через Путбусский передатчик (Sender Putbus) ранее перешедший «Дойчландрадио» от Северо-Германского радио, до 4 сентября 2013 года также на средних волнах на частоте 990 кГц, до 31 декабря 2014 года - на длинных волнах на частоте 177 кГц. Вещание ведётся с 1 января 1992 года. До 2005 года называлась - «Дойчландрадио Берлин» (DeutschlandRadio Berlin), до 2017 года - «Дойчландрадио Культур» (Deutschlandradio Kultur). Финансируется исключительно за счёт налогов.

Список частот

См. также 
 РИАС

Примечания 

Радиостанции по алфавиту
Радиостанции Германии
Радиостанции, по которым вещают учреждения общественного права Германии
Deutschlandradio
Радиостанции на немецком языке
Радиостанции без рекламы